Gminy w USA:
 West Blue (ang. West Blue Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams
 West Blue (ang. West Blue Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Fillmore